7-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 26 октября по 8 ноября 1967 года в четырёх городах Турции с участием 20 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Румыния, Венгрия, СССР, Болгария, Чехословакия, Польша, Югославия, Франция, ГДР, Италия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, ФРГ, Австрия, Израиль, Албания, Швеция, Греция.

Система проведения чемпионата 
20 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты встреч команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 9—16-е и 17—20-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Адана 

 26 октября: СССР — ГДР 3:2 (17:19, 15:5, 3:15, 15:4, 15:9); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:4, 15:5, 15:3).
 27 октября: СССР — Швеция 3:0 (15:5, 15:1, 15:3); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:7, 15:1).
 28 октября: ГДР — Австрия 3:0 (15:1, 15:1, 15:5); Нидерланды — Швеция 3:0 (15:1, 15:1, 15:3).
 29 октября: Швеция — Австрия 3:2 (17:19, 15:5, 11:15, 15:10, 17:15); СССР — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:10, 15:3).
 30 октября: СССР — Австрия 3:0 (15:2, 15:0, 15:1); ГДР — Швеция 3:0 (15:1, 15:0, 15:6).

Группа В 
Измир 

 26 октября: Югославия — Франция 3:1 (7:15, 15:10, 17:15, 15:12); Венгрия — Греция 3:0 (15:2, 15:8, 15:4).
 27 октября: Югославия — Греция 3:0 (15:5, 15:6, 15:7); Венгрия — Бельгия 3:1 (7:15, 15:7, 15:12, 15:4).
 28 октября: Югославия — Бельгия 3:0 (15:13, 15:6, 15:5); Франция — Греция 3:0 (15:7, 15:7, 15:8).
 29 октября: Венгрия — Югославия 3:1 (13:15, 15:12, 15:10, 16:14); Бельгия — Франция 3:1 (8:15, 15:12, 15:10, 15:10).
 30 октября: Венгрия — Франция 3:1 (6:15, 15:5, 15:7, 15:6); Бельгия — Греция 3:0 (15:3, 15:9, 15:8).

Группа С 
Анкара 

 26 октября: Чехословакия — Турция 3:0 (15:4, 15:7, 15:5); Италия — Финляндия 3:1 (15:8, 8:15, 15:10, 19:17).
 27 октября: Чехословакия — Израиль 3:0 (15:5, 15:3, 17:15); Турция — Финляндия 3:2 (15:7, 15:4, 14:16, 14:16, 15:10).
 28 октября: Италия — Израиль 3:2 (15:11, 8:15, 15:8, 11:15, 16:14); Чехословакия — Финляндия 3:0 (15:4, 15:1, 15:1).
 29 октября: Италия — Турция 3:1 (15:9, 9:15, 15:10, 15:10); Израиль — Финляндия 3:0 (15:9, 15:7, 15:9).
 30 октября: Чехословакия — Италия 3:1 (15:8, 15:2, 14:16, 15:6); Израиль — Турция 3:0 (15:11, 15:12, 15:0).

Группа D 
Стамбул 

 26 октября: Польша — Болгария 3:2 (15:13, 13:15, 15:13, 9:15, 15:6); Румыния — Албания 3:0 (15:7, 15:7, 15:3).
 27 октября: Болгария — Албания 3:1 (7:15, 15:11, 15:9, 15:10); Румыния — ФРГ 3:0 (15:4, 15:6, 15:6).
 28 октября: Польша — Албания 3:0 (15:2, 15:7, 15:10); Болгария — ФРГ 3:0 (15:7, 15:5, 15:5).
 29 октября: Польша — ФРГ 3:0 (15:8, 15:6, 15:4); Румыния — Болгария 3:2 (12:15, 15:10, 15:17, 15:6, 15:12).
 30 октября: Польша — Румыния 3:1 (15:8, 14:16, 19:17, 15:11); Албания — ФРГ 3:1 (15:17, 15:11, 15:8, 15:1).

Классификационная группа за 17—20 места 

 2 ноября: Финляндия — Греция 3:0 (15:5, 15:12, 15:2); ФРГ — Австрия 3:0 (15:9, 15:11, 15:8).
 3 ноября: Финляндия — ФРГ 3:2 (15:13, 8:15, 17:15, 14:16, 15:5); Австрия — Греция 3:0.
 4 ноября: Финляндия — Австрия 3:0 (15:6, 15:4, 15:7); ФРГ — Греция 3:2 (7:15, 15:8, 9:15, 15:5, 15:9).

Классификационная группа за 9—16 места 
Стамбул 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 2 ноября: Бельгия — Нидерланды 3:2 (15:12, 7:15, 15:10, 10:15, 17:15); Турция — Швеция 3:0 (15:3, 15:3, 15:10); Франция — Албания 3:1 (15:7, 14:16, 15:10, 15:10); Болгария — Израиль 3:0 (15:6, 17:15, 15:9).
 3 ноября: Болгария — Турция 3:1 (15:9, 15:2, 12:15, 15:3); Бельгия — Албания 3:0 (15:7, 15:9, 15:7); Франция — Швеция 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Израиль — Нидерланды 3:1 (9:15, 15:10, 15:6, 15:6).
 4 ноября: Албания — Турция 3:1 (15:13, 13:15, 15:9, 15:3); Болгария — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:12, 15:10); Бельгия — Швеция 3:0 (15:3, 15:6, 15:4); Франция — Израиль 3:1 (9:15, 16:14, 15:11, 15:5).
 6 ноября: Турция — Нидерланды 3:2 (9:15, 15:6, 9:15, 15:6, 16:14); Албания — Швеция 3:0 (15:1, 15:7, 15:6); Франция — Болгария 3:1 (15:8, 15:10, 8:15, 15:9); Израиль — Бельгия 3:2 (5:15, 15:9, 3:15, 15:12, 16:14).
 7 ноября: Франция — Турция 3:1 (15:8, 15:6, 12:15, 15:8); Албания — Нидерланды 3:2 (15:10, 5:15, 10:15, 15:6, 15:9); Израиль — Швеция 3:0 (15:3, 15:3, 15:5); Болгария — Бельгия 3:0 (15:5, 15:12, 15:9).
 8 ноября: Бельгия — Турция 3:2 (15:8, 14:16, 15:8, 12:15, 15:10); Франция — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:11, 15:9); Израиль — Албания 3:0 (16:14, 17:15, 15:10); Болгария — Швеция 3:0 (15:4, 15:6, 15:4).

Финальный этап 
Анкара 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 2 ноября: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:12, 15:2, 16:14); ГДР — Италия 3:0 (15:5, 15:5, 15:9); СССР — Румыния 3:1 (15:6, 15:8, 5:15, 15:9); Польша — Венгрия 3:1 (10:15, 15:13, 15:9, 15:9).
 3 ноября: ГДР — Югославия 3:1 (9:15, 15:13, 15:11, 15:10); Венгрия — Италия 3:1 (16:14, 13:15, 15:8, 15:11); СССР — Польша 3:1 (15:6, 15:6, 5:15, 15:11); Чехословакия — Румыния 3:1 (17:15, 12:15, 15:3, 15:9).
 4 ноября: Румыния — Югославия 3:0 (15:11, 15:6, 16:14); СССР — Италия 3:0 (15:8, 15:8, 15:3); Венгрия — ГДР 3:2 (15:11, 4:15, 8:15, 16:14, 16:14); Чехословакия — Польша 3:2 (7:15, 16:14, 10:15, 15:9, 15:6).
 6 ноября: Румыния — Италия 3:0 (15:7, 15:5, 15:8); Польша — Югославия 3:0 (15:7, 15:13, 15:12); СССР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:8, 15:6); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:13, 15:8, 15:11).
 7 ноября: Польша — Италия 3:0 (15:10, 16:14, 15:6); СССР — Югославия 3:0 (15:1, 15:9, 15:8); Чехословакия — Венгрия 3:2 (15:5, 6:15, 15:5, 12:15, 15:5); ГДР — Румыния 3:1 (15:12, 10:15, 15:10, 15:2).
 8 ноября: Югославия — Италия 3:0 (15:12, 15:7, 15:11); ГДР — Польша 3:1 (15:9, 5:15, 15:7, 17:15); Румыния — Венгрия 3:1 (15:5, 11:15, 15:13, 15:8); СССР — Чехословакия 3:2 (15:7, 15:13, 13:15, 10:15, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Георгий Мондзолевский, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Эдуард Сибиряков, Важа Качарава, Валерий Кравченко, Жанбек Саурамбаев, Евгений Лапинский, Виктор Михальчук, Владимир Иванов, Владимир Беляев, Вадим Пентешкин. Главный тренер — Юрий Клещёв.

 : Зденек Грёссл, Пётр Коп, Драгомир Коуделка, Антонин Мозр, Йозеф Мусил, Владимир Петлак, Антонин Прохазка, Павел Шенк, Йозеф Смолка, Иржи Свобода, Вацлав Шмидл, Богумил Голиан. Главный тренер — Вацлав Матиашек.

 : Здислав Амброзяк, Станислав Госчиняк, Збигнев Ясюкевич, Ромуальд Пашкевич, Войцех Рутковский, Ришард Сершульский, Тадеуш Сивек, Александр Скиба, Эдвард Скорек, Ежи Шимчик, Хуберт Ежи Вагнер, Станислав Здуньчик. Главный тренер — Тадеуш Шлагор.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1967 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Турции
Октябрь 1967 года
Ноябрь 1967 года
Чемпионаты Европы в 1967 году
Спорт в Турции в 1967 году
Международные соревнования по волейболу в Турции